Атах-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Республика Саха (Якутия) 
 Атах-Кюель — озеро, восточнее оз. Логин, координаты 70°52’с. ш. 151°51’в. д..
 Атах-Кюель — озеро, в правобережье р. Бирюк, координаты 61°01’с. ш. 119°06’в. д..
 Атах-Кюель — озеро, в правобережье р. Алын-Эргитер-Салата, координаты 71°26’с. ш. 146°30’в. д..
 Атах-Кюель — озеро, на левом берегу р. Хрома, координаты 70°38’с. ш. 142°49’в. д..

Примечания

См. также 
Атахтах